21-й Чемпионат СССР по классической борьбе 1952 года проходил в Ереване с 16 по 20 ноября. В составе 187 участников было 48 мастеров, 134 борца-перворазрядника и 5 борцов второго разряда.

Для соревнований была принята система выбывания участников после получения 5 проигранных очков. В предыдущих соревнованиях борцы, занявшие три первых места, между собой встречались не всегда. Этот недостаток в 1952 году был устранен: претенденты на призовые места обязательно встречались друг с другом в финале, если только они не имели встреч до этого. Распределение первых трех мест производилось только по результатам взаимных встреч финалистов.

Медалисты

Итоговое положение 
 Наилегчайший вес (52 кг), 28 участников

 Легчайший вес (57 кг), 27 участников

 Полулёгкий вес (62 кг), 24 участника

 Лёгкий вес (67 кг), 28 участников

 Полусредний вес (73 кг), 23 участника

 Средний вес (79 кг), 18 участников

 Полутяжёлый вес (87 кг), 24 участника

 Тяжёлый вес (свыше 87 кг), 14 участников

Литература 
 Всё о спорте: Справочник Т. 1, 2-е издание / Сост. А. А. Добров. — М.: Физкультура и спорт, 1978;
 Спортивная борьба: Справочник / Сост. Б. М. Чесноков — М.: Физкультура и спорт, 1954;
 Спортивный ежегодник 1951-1959 / Сост. Г. М. Михайлова — М.: Физкультура и спорт, 1961.

Ссылки 
 21-Чемпионат СССР по греко-римской борьбе

Ноябрь 1952 года
Спортивные соревнования в Ереване
1952 год в Армении
Чемпионаты СССР в 1952 году
Соревнования по борьбе в Армении